Ewing kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Ellsworth Ewing
 William H. Ewing

Robotskapade auktorsförkortningar